Carlsburg steht für:
 Carlsburg (Adelsgeschlecht)
 Carlsburg (Lehe), schwedische Stadtgründung an der Wesermündung im 17. Jahrhundert
 Herrenhaus Carlsburg, Gutshof in Winnemark, Schleswig-Holstein
 Carlsburg (Bad Laasphe), ein denkmalgeschütztes Gebäude in Bad Laasphe
 Carlsburg (Sundhausen), Nordhausen
 Seit 1838 ein historisches Panoramarestaurant in Falkenberg (Mark)

Carlsburg ist der Familienname von
 Ernst Friedrich von Carlsburg (1711–1786), kursächsischer Generalleutnant
 Friedrich Heinrich Sigismund Gustav von Carlsburg (1779–1849), preußischer Kreisland- und Regierungsrat
 Gerd-Bodo von Carlsburg (* 1942), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Wallrad Friedrich Gustav von Carlsburg (1751–1820), königlich-sächsischer Kreishauptmann und Hauptmann der Armee 

Siehe auch:
 Karlsburg
 Carlsberg
 Carolinenburg